Фаизов — фамилия; имеет женскую форму Фаизова.

 Фаизов, Игорь Габнасирович (род. 1961) — советский хоккеист.
 Фаизов, Марат Фаритович (род. 1961) — российский государственный деятель.
 Фаизов, Радмир Рифович (род. 1977) — российский хоккеист.
 Фаизов, Рустем Шарифович (род. 1950) — советский и российский бобслеист, тренер по бобслею.
 Фаизов, Салихзян Халимович (1926—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Фаизов, Файзрахман Валетдинович (1921—1998) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Фаизов, Фануз Фаизович (1935—2009) — бурильщик, Герой Социалистического труда.